

Sigle 
 European Bioinformatics Institute – centro di ricerca di bioinformatica parte del Laboratorio europeo di biologia molecolare

Altro 
 Ebi – pseudonimo del compositore giapponese Susumu Yokota
 Ebi (Ebrahim Hamedi) – cantante iraniano

 Ndudi Ebi – cestista nigeriano